Uberispora är ett släkte av svampar. Uberispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Uberispora